Boiling Springs kan syfta på:

 Boiling Springs, North Carolina
 Boiling Springs, Pennsylvania
 Boiling Springs, South Carolina